Dobszyńska Jaskinia Lodowa (miejscowość)
 Dobszyńska Jaskinia Lodowa (jaskinia)